Das German Darts Championship 2017 war ein Ranglistenturnier im Dartsport und wurde vom 24. bis zum 26. März 2017 zum sechsten Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Es war das erste Event der European Darts Tour, welche im Rahmen der Pro Tour 2017 durchgeführt wird. Austragungsort war die Halle 39 in Hildesheim.

Den Turniersieg sicherte sich der Schotte Peter Wright, der sich im Finale mit 6:3-legs gegen den Niederländer Michael van Gerwen durchsetzte.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus in allen Runden war ein best of 11 legs. Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 135.000 an Preisgeldern ausgeschüttet, damit wurden £ 20.000 mehr als im Vorjahr verteilt. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Teilnehmer 
PDC Pro Tour Order of Merit
Plätze 1–16
  Michael van Gerwen
  Peter Wright
  Mensur Suljović
  Benito van de Pas
  Dave Chisnall
  Simon Whitlock
  Alan Norris
  Ian White
  James Wade
  Kim Huybrechts
  Gerwyn Price
  Jelle Klaasen
  Michael Smith
  Joe Cullen
  Stephen Bunting
  Cristo Reyes

Sieger des UK Qualifier
  Ryan Searle
  Jamie Bain
  Darren Johnson
  Kirk Shepherd
  Chris Dobey
  Stephen Burton
  Mervyn King
  Paul Nicholson
  Diogo Portela
  Mick McGowan
  Ryan Meikle
  Chris Quantock
  Paul Harvey
  John Bowles
  David Pallett
  Richie Corner
  Kevin Painter
  Adam Hunt

Sieger des West & South Europe Qualifier
  Christian Kist
  Ryan de Vreede
  Dimitri Van den Bergh
  Jermaine Wattimena
  John Michael
  Michael Plooy
  Jan Dekker
  Michael Rasztovits

Sieger des Host Nation Qualifier
  Robert Allenstein
  Bernd Roith
  Martin Schindler
  Stefan Stoyke

Nordic & Baltic Qualifier
  Veijo Viinikka

East Europe Qualifier
  Krzysztof Ratajski

Setzliste

Turnierverlauf

Vorrunde  
 24. März 2017

Hauptrunde

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum war die Veranstaltung nicht im TV zu sehen.

International wurden alle Spiele durch die PDC auf livepdc.tv direkt übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf darts1.de
 Bericht auf dartn.de

Einzelnachweise 

2017
European Darts Tour 2017
Dartwettbewerb in Hildesheim